Dorpen in Bulgarije
Krasen (Dobritsj), een dorp in gemeente General Tosjevo, oblast Dobritsj
Krasen (Roese), een dorp in gemeente Ivanovo, oblast Roese